José (de la) Plaza puede referirse a:

 José Plaza Pedraz (1919-2002), jugador de fútbol español;
 José Antonio Plaza (1940-1998), periodista español;
 José Carlos Plaza (1943-), director teatral español;
 José María Plaza (1964-), periodista español;
 José María Plaza (1795-1857), militar argentino nacionalizado peruano;
 José María de la Plaza (1???-1846), militar argentino.

en:José Plaza